Сільвареччо́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Корсика, департамент Верхня Корсика. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 900 км на південний схід від Парижа, 85 км на північний схід від Аяччо, 28 км на південь від Бастії.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 60 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 101,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сільвареччо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Корсика

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Корсика